Перово се може односити на:

 Перово (Македонија) (Доње Порово), насеље у општини Ресан, Северна Македонија;
 Перово (Рибница), насеље у општини Рибници, Словенија;
 Перово (Москва), четврт града Москве, Русија;
 Перово (Владимир), село у Владимирској области, Русија;
 Перово (Вологда), село у Вологдској области, Русија;
 Перово (Јарослављ), село у Јарославској области, Русија;
 Перово (Краснојарск), село у Краснојарској Покрајини, Русија;
 Перово (Лењинград), село у Лењинградској области, Русија;
 Перово (Псков), село у Псковској области, Русија;
 Перово (Твер), село у Тверској области, Русија.